Baruch Bendit Goitein – rabbino, capostipite della famiglia Goitein
 Emma Goitein Dessau – pittrice, xilografa tedesca
 Shlomo Dov Goitein – orientalista tedesco